Муленга () — африканская фамилия.

Известные носители:
 Муленга, Гоуст (1954—1985) — замбийский футболист
 Муленга, Джастин (1955—2020) — замбийский римско-католический священник, епископ Мпики
 Муленга, Джейкоб (род. 1984) — замбийский футболист, нападающий голландского клуба «Гоу Эхед Иглс»
 Муленга, Капамбве (1963—1996) — замбийский футболист
 Муленга, Клиффорд (род. 1987) — замбийский футболист, полузащитник южноафриканского клуба «Суперспорт Юнайтед»
 Муленга, Мукука (род. 1993) — замбийский футболист, полузащитник южноафриканского клуба «Мамелоди Сандаунз»
 Муленга, Мутале (род. 1967) — замбийский легкоатлет
 Муленга, Ньямбе (род. 1987) — замбийский футболист
 Муленга, Эверисто (род. 1999) — замбийский боксёр
 Муленга, Эстон (1967—1993) — замбийский футболист